St. Peter’s Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Peter’s Roman Catholic Church (New York), ID-Nr. 80002721
 St. Peter’s Roman Catholic Church (Umatilla County, Oregon), ID-Nr. 97000905
 St. Peter’s Roman Catholic Church (Wasco County, Oregon), ID-Nr. 74001720
 St. Peter’s Roman Catholic Church (South Carolina), ID-Nr. 89001610
 St. Peter’s Roman Catholic Church (Texas), ID-Nr. 79002927
 St. Peter’s Roman Catholic Church (West Virginia), ID-Nr. 73001915
 St. Peter’s Roman Catholic Church (Wisconsin), ID-Nr. 80000130